Циклотронная частота (гирочастота, гиромагнитная частота) — частота обращения заряженной частицы в постоянном магнитном поле  в плоскости, перпендикулярной вектору .

Циклотронная частота для свободного электрона 
Для свободного электрона циклотронная частота (называемая в этом случае также гиромагнитной частотой) находится из условия равенства силы Лоренца и центробежной силы. Для нерелятивистского электрона она равна

  (в системе СГС), где  и  — заряд и масса электрона;  — скорость света в вакууме.

Для релятивистской частицы циклотронная частота становится меньше:
 , где  — скорость частицы.

Вращаясь в магнитном поле, частица испускает магнитотормозное излучение на гармониках циклотронной частоты.

Нерелятивистская частица излучает в основном на частоте  — это явление называется циклотронным излучением. В квантовой теории циклотронное излучение возникает при переходе электрона между уровнями Ландау.

Циклотронная частота для носителей заряда в проводнике 
В твёрдом теле движение электрона осложнено взаимодействием с кристаллической решёткой. При движении носителя заряда в постоянном магнитном поле его энергия  и проекция  квазиимпульса  на направление  сохраняются, так что в импульсном пространстве движение происходит по кривой пересечения поверхности Ферми  с плоскостью  = const. Если эта кривая замкнута, то движение является периодическим и происходит с циклотронной частотой:

, где — циклотронная масса,  — заряд электрона,   — площадь сечения поверхности Ферми плоскостью ,  — проекция волнового вектора электрона на направление магнитного поля,  - энергия Ферми.

Ссылки 
Магнетизм
Физика твёрдого тела
Физика ускорителей
Параметры плазмы